Film

 Halálkanyar, 1961-es magyar dokumentumfilm, r. Bokor Péter, Moldoványi József
 Halálkanyar (film, 1997, Switchback), r. Jeb Stuart 
 Halálkanyar (film, 1997, U Turn), r. Oliver Stone

Zene

 Halálkanyar, Dobos Attila és Mary Zsuzsi dala